JUF est un sigle qui peut désigner :
 , une université privée chrétienne ayant son campus à Kissimmee, en Floride, aux États-Unis.

 Juf, une localité suisse, situé à 2 124 mètres d'altitude, bien au dessus de la limite des forêts, c'est le village le plus haut de Suisse.